Sarcodictyon är ett släkte av koralldjur. Sarcodictyon ingår i familjen Clavulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Koralldjur
Sarcodictyon